Der Rajon Turka (ukrainisch /; russisch /) war bis zur großen ukrainischen Rajonsreform 2020 ein ukrainischer Rajon mit etwa 50.000 Einwohnern. Er lag im Südwesten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1193 km².

Geographie 
Er lag in den Waldkarpaten mit dessen Gebirgszug Hochdnister-Beskiden/Sanok-Turkaer Gebirge und wurde vom Stryj und dessen Zuflüssen sowie dem Quellgebiet des Dnister durchflossen, dabei ergaben sich Höhenlagen zwischen 500 und 1300 Höhenmetern.
Im Rajon lag mit dem  hohen Pikuj der höchste Berg der Oblast Lwiw.

Der Rajon lag im Südwesten der Oblast Lwiw und grenzte Norden an den Rajon Staryj Sambir, im Nordosten an den Rajon Drohobytsch, im Osten an den Rajon Skole, im Süden an den Rajon Wolowez (Oblast Transkarpatien), auf einem kurzen Stück Südwesten an den Rajon Welykyj Beresnyj sowie im Westen an Polen.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 war er wiederum ein Teil des Distrikt Galizien, kam aber danach wieder zur Ukrainischen SSR und lag bis 1959 in der Oblast Drohobytsch, danach blieb es bis heute ein Teil der Oblast Lwiw. 1959 wurde ihm der aufgelöste Rajon Borynja zugeschlagen, 1962 wurde der Rajon ebenfalls aufgelöst und dem Rajon Staryj Sambir unterstellt, diese Verwaltungsreform wurde aber 1965 wieder rückgängig gemacht, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Aufteilung des Rajonsgebietes auf die Rajone Sambir, Drohobytsch und Stryj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde und 31 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten bis 2020:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 65 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Der Rajon auf castles.com.ua (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Turka
Rajon Drohobytsch
Rajon Sambir
Rajon Stryj
Aufgelöst 2020